Чичимочи има више значења:

 Чичимочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чичимочи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чичимочи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чичимочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику